«Myslovitz» — музичний альбом гурту «Myslovitz». Виданий 13 березня 1995 року лейблом «MJM Music Poland» . Загальна тривалість композицій становить 54:11. Перші 6 треків витримані в поп-роковій стилістиці, а наступні більше нагадують психоделічні балади.

Список пісень

Посилання 
Myslovitz - Myslovitz - Muzyka - WP.PL 

Альбоми Myslovitz